Gard est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme

 Gard, département français de la région Occitanie.
 Gard, autre nom du Gardon, rivière qui a donné son nom au département du Gard.
 Le Gard, hameau de la commune française d'Étreux, dans le département de l'Aisne.
 Rue du Gard, rue à Lille dans le quartier du Vieux-Lille.
 Place du Gard, place à Lille dans le quartier du Vieux-Lille.

Autres
 Gard (IGP), vin français d'indication géographique protégée, produit dans le département du Gard.
 Abbaye du Gard, une abbaye cistercienne en Picardie.

Patronyme

 Hamish Gard (né en 1985), un joueur néo-zélandais de rugby à XV.
 
Patronyme français
Patronyme néo-zélandais